Jewgeni Tarassow ist der Name folgender Personen:

* Jewgeni Tarassow (Fußballspieler, 1979) (* 1979), kasachischer Fußballspieler
 Jewgeni Tarassow (Fußballspieler, 1985) (* 1985), kasachischer Fußballspieler